El Trofeu Comte de Godó 2008, també conegut com a Open Sabadell Atlántico Barcelona 2008, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 56a edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 4 de maig del 2008 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista balear Rafael Nadal va gunyar el segon títol de l'any i quart consecutiu a Barcelona.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2008
Competicions tennístiques del 2008
Competicions esportives del 2008 a Catalunya